Мени́ль-Сен-Лора́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Сен-Кантен-3. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02481.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 450 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 303 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 219 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 219 активных жителей работали 203 человека (105 мужчин и 98 женщин), безработных было 16 (9 мужчин и 7 женщин). Среди 84 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мениль-Сен-Лоран

Коммуны департамента Эна